Rákovica ima več pomenov.

 rakovica - morska žival.
 Rakovica, Beograd (del Beograda, Srbija)
 Rakovica, Čajetina (Srbija)
 Rakovica, Ilidža (Bosna in Hercegovina)
 Rakovica, Karlovška županija (Hrvaška)
 Rakovica, Kranj (Slovenija)
 Rakovica - meglica v ozvezdju Bika, ostanek supernove iz leta 1054.